A Campingflight to Lowlands Paradise, een muziekfestival dat jaarlijks in Biddinghuizen (Flevoland) wordt gehouden
Schotse Laaglanden, het Schotse 'laagland' (Lowlands), een regio in Schotland
Lowlands (album), een muziekalbum van de Ierse singer-songwriter Susan McKeown
Lowlands (platenlabel), een voormalig Belgisch platenlabel
Lowlands (Sint Maarten), een plaats op het Caribisch eiland

Zie ook 
Nederlanden